

Patronyme 
 Goulven Madec ( - ), prêtre assomptionniste français
 Jean-François Madec ( - ), prêtre français, acteur social et culturel breton
 Joseph Madec ( - ), prélat catholique français
 Philippe Madec (1954 - ), architecte français
 René Madec ( - ), officiel militaire français
 René Madec, pseudonyme de l'écrivain Jean Merrien ( - ) utilisé pour des romans policiers
 Roger Madec ( - ), personnalité politique française
 Serge Madec (1956 - ), skipper français

Homonymie de patronyme
Patronyme breton